Csehország
 Bukovice, település a Brno-vidéki járásban
 Bukovice, település a Náchodi járásban
 Bukovice, Jeseník településrésze a Jeseníki járásban